Конт може да се односи на:

 Конт (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Конт (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Конт (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи